Barnstedt bezeichnet:

 Barnstedt, Gemeinde im Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Barnstedt (Dörverden), Ortsteil der Gemeinde Dörverden im Landkreis Verden, Niedersachsen

Barnstedt ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Barnstedt (1799–1872), deutscher Regierungspräsident

 Elke Luise Barnstedt (* 1956), bis 2010 Direktorin beim Bundesverfassungsgericht, ab 2011 Vizepräsidentin am Karlsruher Institut für Technologie, Mitglied der 10. Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Baden
 Imke Barnstedt (* 1942), deutsche Schauspielerin
 Johann Friedrich Barnstedt (1750–1839), Bürgermeister von Delmenhorst, Vater von Anton Barnstedt und August Barnstedt (Jurist, 1793).

Siehe auch:
 Barnstädt